Лычёв — русская фамилия; женская форма Лычёва. Известные носители:

 Лычёв, Григорий Дмитриевич (1903 — ?) — советский инженер-технолог, лауреат Сталинской премии.
 Лычёв, Дмитрий Валерьевич (род. 1971) — главный редактор журнала «1/10».
 Лычев, Иван Акимович (1881—1972) — советский партийный и государственный деятель.
 Лычёв, Сергей Николаевич (1939—2021) — советский и российский театральный актёр, артист Хабаровского краевого театра драмы (c 1971), народный артист Российской Федерации (2006).

 Лычёва, Евдокия Васильевна — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Лычёва, Екатерина Александровна (род. 1974) — советская школьница, «посол доброй воли», посетившая в 1986 году США с «миссией мира».

См. также 
 Лычёво
 Лычёвская волость